Инкстер има више значења:
 Инкстер (Мичиген)
 Инкстер (Северна Дакота)